Pielmeier est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1949), compositeur et scénariste américain
Timo Pielmeier (né en 1989), joueur allemand de hockey sur glace

Homonymie de patronyme